Мадлен Французская — имя двух принцесс из династии Валуа:

 Мадлен Французская (принцесса Вианская) (1443—1495) — дочь Карла VII, жена Гастона де Фуа, принца Вианского
 Мадлен Французская (1520—1537) — дочь Франциска I, жена Якова V Шотландского